Assobiador ou Lipaugus ater ou "Tijuca atra" — gênero de aves cotingíneas
 Assobiador ou Japacanim (Donacobius atricapillus) — ave da família Certhiidae, também denominada 
 Borralhara-assobiadora ou (Mackenziaena leachii) — ave da família Thamnophilidae
 Formigueiro-assobiador (Myrmeciza loricata) — ave da família Thamnophilidae Pula-pula-assobiador (Basileuterus leucoblepharus) — ave da família Parulidae''

Desambiguações de biologia